Dubovac est un toponyme qui peut désigner :
Dubovac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gornji Bogićevci, comitat de Brod-Posavina ;
Dubovac, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kovin et dans le district du Banat méridional ;
Duboc/Dubovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.